Stati Uniti d'America
 Nunda – città della Contea di Lake, Dakota del Sud
 Nunda – township della Contea di Cheboygan, Michigan
 Nunda – città della Contea di Livingston, New York